HMS Achilles je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice, poimenovanih po Ahilu:
 HMS Achilles (1778) 
 HMS Achilles (1863) 
 HMNZS Achilles 
 HMS Achilles (F12)

Achilles